Трю́фель италья́нский () — гриб рода Трюфель () семейства Трюфелевые (). 
Синонимы:
 Трюфель настоя́щий бе́лый
 Трюфель пьемо́нтский — от области Пьемонт в Северной Италии

Описание 
Плодовые тела (видоизменённый апотеций) подземные, в виде неправильных клубней размером обычно 2—12 см и весом 30—300 г. Изредка встречаются экземпляры весом 1 кг и более. Поверхность неровная, покрыта тонкой бархатистой кожицей, не отделяющейся от мякоти, светло-охристого или буроватого цвета.

Мякоть плотная, от беловатого до жёлто-серого цвета, иногда с красноватым оттенком, с белым и кремово-коричневым мраморным рисунком. Вкус приятный, запах пряный, напоминает сыр с чесноком.

Споровый порошок желтовато-коричневый, споры 40×35 мкм, овальные, сетчатые.

Экология и распространение 

Образует микоризу с дубом, ивой и тополем, встречается и под липами. Растёт в лиственных лесах с рыхлой известковой почвой на различной глубине. Наиболее распространён на северо-западе Италии (Пьемонт) и прилегающих районах Франции, встречается в Средней Италии, Средней и Южной Франции и других областях Южной Европы.

Сезон: Сбор белого пьемонтского трюфеля официально начинается 21 сентября и заканчивается 31 января.

Собирают эти грибы только при помощи дрессированных собак, свиней в Италии для сбора трюфелей использовать запрещено.

Сходные виды 
  растёт в Северной Америке, съедобен.
  (Choiromyces meandriformis) встречается и в России, съедобен, но не ценится так, как настоящие трюфели.

Пищевые качества 
Съедобный гриб, деликатес. В итальянской кухне белые трюфели используют почти исключительно в сыром виде, можно хранить в холодильнике максимум неделю, желательно обвернутый бумажной салфеткой и в закрытой стеклянной банке.

Натёртыми на специальной тёрке их добавляют в соусы, используют как приправу для различных блюд — ризотто, яичницы и др. Нарезанные тонкими ломтиками трюфели добавляют в мясные и грибные салаты.

Литература 
 
 

Съедобные грибы
Пецицевые
Грибы Европы
Неморальные грибы